Суперкубок Европы ФИБА (женщины) 2013 — 4-й розыгрыш Суперкубка Европы, который прошёл 29 октября 2013 года во «Дворце игровых видов спорта» (Екатеринбург). Встретился победитель Евролиги 2012/13 «УГМК» с обладателем Кубка Европы 2012/13 «Динамо».

Матч 

Главный тренер —  Олаф Ланге

Главный тренер —  Владимир Штам
 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Примечания

Ссылки 
 
 

Суперкубок Европы ФИБА женщины
2013 год в баскетболе